Риттнер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Риттнер, Барбара (род. 1973) — немецкая теннисистка и тренер.
 Риттнер, Тадеуш (1873—1921) — польско-австрийский драматург и прозаик.
 Риттнер, Хорст (1930—2021) — немецкий гроссмейстер ИКЧФ.